Četvrta hrvatska nogometna liga za sezonu 2007./08. sastojala se od osam skupina.

Istok 

Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

Izvori: 
 nogos.info 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

Jug

Jug A 

Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

Izvori: 
 OSK Otok 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

Jug B 
 
Klubovi iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 Izvori: 
 NK Dinara Knin 1913-2013 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica

Sjever

Sjever A 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Sjever B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte

Središte A 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 Izvori: 
 NK Maksimir, ljestvica 
 NK Maksimir, rezultati sezone 
 rsssf.com, ljestvica i rezultati do 29. kola

Središte B 

Klubovi iz Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije.

Izvori: 
 rsssf.com, nepotpuna ljestvica 
 ŽNS Sisačko-moslovačka 
 Sokol Velika Ludina, rezultati lige

Zapad 
Klubovi iz Istarske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NK Krk, ljestvica  
 NK Krk, rezultati

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2007./08.
 

2007-08 
 4